Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du 15 au .

Gail Sherriff remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Darmon.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marilyn Aschner et Gail Sherriff.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Aix-en-Provence
Tennis en France en 1968
Sport en avril 1968